Országos Antiszemita Párt (1883–1892)
 Országos Antiszemita Párt (1919–1920)